Toolamaa (Räpina), een plaats in de Estlandse gemeente Räpina
Toolamaa (Tartu), een plaats in de Estlandse gemeente Tartu vald